Francisque Allombert (1860-1903), homme politique français ;
 Guy Allombert (1929-1998), critique de cinéma et journaliste français ;
  (1888-1972), général de brigade français ;
 Pierre-Claude Alombert-Goget (1857-1931), intendant général français.
On rencontre plus rarement la graphie Alombert :
 Jeanne Alombert (1974-1964), pianiste et compositrice française.

 passage Alombert, une voie du 3e arrondissement de Paris, en France.